Abele – miasto na Litwie
 Abele – jezioro na Litwie